Dwa okręty Królewskiej Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii nosiły nazwę HMS "Canopus":
 HMS "Canopus" – francuski liniowiec żaglowy, zbudowany w 1798 roku jako "Franklin", zdobyty przez Brytyjczyków w bitwie pod Abukirem i wcielony do Royal Navy;
 HMS "Canopus" – przeddrednot typu Canopus, uczestnik bitwy koło Falklandów w 1914 roku.

Canopus